Nowogród (gromada w powiecie golubsko-dobrzyńskim) (lipnowski/golubsko-dobrzyński)
 Nowogród (gromada w powiecie łomżyńskim)
także:
 Nowogród Bobrzański (gromada) (powiat nowosolski/żagański/zielonogórski)